Piero di Giovanni Tedesco (ante 1386-1402 circa) – scultore italiano
Lorenzo Monaco, al secolo Piero di Giovanni (1370 circa – 1425) – monaco, pittore e miniatore italiano
Piero di Giovanni da Pistoia o Piero di Giovannino – scultore e orafo italiano, attivo a Pistoia tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento